Le nom Alain Caillé peut renvoyer à :
 Alain Caillé (1944-), sociologue français
 Alain Caillé, physicien canadien